

Первомайська селищна рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Первомайська селищна рада — колишня селищна рада, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Первомайська селищна рада — колишня селищна рада, Донецька область, Сніжнянська міська рада
 Первомайська селищна рада — колишня селищна рада, Миколаївська область, Вітовський район